«Они» ()— грузинский художественный фильм 1992 года, драма, снятая на киностудии Грузия-фильм творческим объединением «Георгий». Снял фильм Леван Закарейшвили по сценарию, написанному совместно с Гией Бадридзе. Главные роли в этом фильме исполнили Заза Колелишвили, Миндия Лордкипанидзе, Кети Панцхава, Матлюба Алимова, а также Сергей Шведков и Бэка Джгубурия.

Фильм снят как социальная притча с использованием жанра криминальной драмы. Фильм был представлен кинокритикам в 1992 году на Каннском кинофестивале. Актуален фильм и в настоящее время — он участвовал в кинофестивале в Чехии 3 апреля 2005 года (Febio Film Festival).

Сюжет 
В фильме показана жизнь одного молодого человека. Вместе с его жизнью показана и меняющаяся Грузия — последние годы социализма, первые годы независимости. А главный герой проходит за это время свою историю — вначале он попадает в тюрьму, а затем ведёт криминальную деятельность во время неразберихи начала 90-х годов.

В эпилог фильма вынесена цитата из 18 главы Евангелия от Матфея:  «Как вам кажется? Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то истинно говорю Вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет ли воли Отца Вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.».

В ролях 
 Заза Колелишвили
 Миндия Лордкипанидзе
 Кети Панцхава
 Матлюба Алимова
 Сергей Шведков
 Бэка Джгубурия
 Звиад Тавадзе
 Зухритдин Реджаметов
 Джаба Шаматава
 Александр Шишкин

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Леван Закарейшвили
 Гия Бадридзе
 Режиссёр-постановщик: Леван Закарейшвили
 Продюсер: Тархан Маградзе
 Оператор-постановщик: Олег Башнин
 Художники-постановщики:
 Тамара Поцхишвили
 Гия Лаперадзе
 Композитор: Томаз Курашвили
 Монтаж: Лали Колхидашвили
 Звукорежиссёр: Эдишер Георгадзе

Призы 
 1992 Тбилисский кинофестиваль — Приз за лучшую режиссуру (Леван Закарейшвили)

Технические данные 
 Цветной, стерео
 142 мин, 160 мин (полная версия, показана на Каннском кинофестивале)

Ссылки 
 «Они» на сайте Медиатека
 «Они» на сайте Megakm.Ру
 

Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы-притчи
Фильмы-драмы Грузии
Детективные фильмы Грузии
Фильмы Левана Закарейшвили
Фильмы Грузии 1992 года